Ю́рий Смирно́в:
 
 Смирнов, Юрий Алексеевич (1935—2021) — российский гитарист, педагог и компо­зитор.
 Смирнов, Юрий Валентинович (род. 1952) — российский политик, член Совета Федерации.
 Смирнов,  Юрий Валерьевич (род. 1973) — поэт, сценарист.
 
 Смирнов, Юрий Викторович — советский и российский художник-мультипликатор.
 Смирнов, Юрий Константинович (род. 1939) — народный депутат Украины.
 
 Смирнов, Юрий Мстиславович (1932—2020) — советский и российский кристаллофизик и краевед.
 
 Смирнов, Юрий Петрович (1938—2010) — советский и российский историк.
 Смирнов, Юрий Сергеевич (1923—2000) — советский футболист и тренер.
 Смирнов, Юрий Сергеевич (1940—2016) — советский и российский ботаник.